Грамицидин — гетерогенная смесь пептидных антибиотиков, продуцируемых бактерией Brevibacillus brevis. Соотношение компонентов, грамицидина A, B, CD,D и С(S)), зависит от штамма микроорганизма. Грамицидины A, B, CD и D представляют собой линейные пептиды, в то время как грамицидин С — циклический декапептид.

История 
В 1939 году Рене Дюбо выделил тиротрицин. Позже было показано, что это смесь грамицидина и тироцидина. Это были первые антибиотики, производимые на коммерческой основе.

В 1964 году последовательность грамицидина А была определена Рейнхардом Сарджесом и Бернхадом Виткопом.

В 1971 г. Д. Урри предложил димерную структуру грамицидинов.

Литература 
 Егоров,Н. С.,Основы учения об антибиотиках М.: Изд-во Моск.ун-та, 1994 ISBN 5-211-03253-5

Примечания 

Антибиотики